Grünbach ist ein der Name von:

Gemeinden:
 Grünbach (Sachsen), Gemeinde im Vogtlandkreis, Sachsen
 Grünbach (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Grünbach am Schneeberg, Marktgemeinde im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Gemeindeteilen:
 in Deutschland:
 Grünbach (Bockhorn), Kirchdorf der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Grünbach (Donzdorf), Weiler im namengebenden Stadtteil von Donzdorf, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Grünbach (Dorfen), Weiler der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Grünbach (Kirchdorf im Wald), Dorf der Gemeinde Kirchdorf im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Grünbach (Neuschönau), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Neuschönau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Grünbach (Patersdorf), Dorf der Gemeinde Patersdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Grünbach (Polling), Kirchdorf der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Grünbach (Reisbach), Weiler des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Grünbach (Sankt Wolfgang), Einöde der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Grünbach (Trabitz), Weiler der Gemeinde Trabitz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Grünbach (Wüstung), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Baumholder, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz im Quellgebiet des Grünbach (Steinalp)

 in Österreich:
 Grünbach (Gemeinde Münichreith-Laimbach), Ortsteil der Gemeinde Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Grünbach (Gemeinde Gunskirchen), Katastralgemeinde von Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Grünbach (Gemeinde Ottnang), Ortschaft der Gemeinde Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Grünbach (Gemeinde Rappottenstein), Ortschaft der Gemeinde Rappottenstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Grünbach (Gemeinde Waldenstein), Ortschaft der Gemeinde Waldenstein, Bezirk Gmünd, Niederösterreich

 anderswo:
 Grünbach, auch Grömbach, ehemaliger deutscher Name von Łaznowska Wola, Ort in der Gmina Rokiciny, Woiwodschaft Łódź, in Polen

Burgen und Schlössern:
 Burg Grünbach, abgegangene Burg in Grünbach, Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Schloss Grünbach, auch Neues Schloss, Schloss in Grünbach, Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern

von Gewässern:
 Grünbach (Ahbach), rechter Zufluss des Ahbachs (zur Ahr) bei Heyroth, Gemeinde Üxheim, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Grünbach (Ammer), auch Wühlbach, auf dem Unterlauf ab Wielenbach Brunnenbach, rechter Zufluss der Ammer bei Wielenbach, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Grünbach (Aubach), rechter Zufluss des Aubachs bei Langenaubach, Stadt Haiger, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Grünbach (Elbe) oder Amselgrundbach, rechter Zufluss der Elbe aus dem Amselgrund bei Rathen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Grünbach (Eschelbacher Bach), rechter Oberlauf des Eschelbacher Bachs (zur Strogen) bis nach Grünbach, Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Grünbach (Eschenbach), rechter Zufluss des Eschenbachs bei Prinzhöfte, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Grünbach (Forstgraben), linker Zufluss des Forstgrabens (rechter Oberlauf des Schinderbachs, zum Waginger See, zur Götzinger Achen) bei Hirschhalm, Markt Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Grünbach (Goldach), linker Zufluss der Goldach (Isen) bei Sankt Wolfgang, Landkreises Erding, Bayern
 Alte Grünbach, rechter Zufluss des Grünbach (Sandbach) vor dem heute mit Müllhofen zusammengewachsenen Liedelshof
 Grünbach (Haidenaab), linker Zufluss der Haidenaab beim Zainhammer, Gemeinde Trabitz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Grünbach (Hegnengraben), rechter Zufluss des Hegnenbachs (zum Röttelbach, zum Roten Main) bei Neustädtlein am Forst, Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Grünbach (Inn), rechter Zufluss des Inns bei Ehring, Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Grünbach (Lainsitz), linker Zufluss der Lainsitz bei Weitra, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Grünbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter (Fils) bei Grünbach (Stadt Donzdorf), Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Grünbach (Milz), rechter Zufluss der Milz in Gollmuthhausen, Gemeinde Höchheim, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Grünbach (Peitinger Mühlbach), rechter Oberlauf des Peitinger Mühlbachs (über seinen Unterlauf Mühlbach zum Lech) gegenüber dem Höfle, Markt Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Grünbach (Reißinger Bach), linker Zufluss des Froschgrabens (Mittellauf des Reißinger Bachs, zum Plattlinger Mühlbach, zur Isar) bei Mundlfing, Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Grünbach, Mittellauf-Namensabschnitt des Biberbachs (zur Creußen) bis zum Rosaweiher vor der Rosamühle bei Unterbibrach, Gemeinde Vorbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern;Namensabschnittsfolge: Höllgraben → Grünbach → Rosabach → Biberbach
 Grünbach (Sandbach), rechter Zufluss des Sandbach (Acher) vor Müllhofen, Gemeinde Sinzheim, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Grünbach (Södingbach), linker Zufluss des Södingbaches im Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Grünbach (Steinalp), rechter Zufluss der Steinalp am Ostrand des Stadtgebiets von Baumholder, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Grünbach (Steinselb), rechter Zufluss der Steinselb (zur Eger) bei der Obersteinmühle, Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Grünbach (Tauber), rechter Zufluss der Tauber bei Gerlachsheim, Stadt Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Grünbach (Teisnach), linker Zufluss der Teisnach vor der Neumühle, Gemeinde Patersdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Grünbach (Wels), Bach im Bezirk Wels-Land und der Stadt Wels, Oberösterreich

 Grünbachgraben, rechter Auengraben zum Roten Main gleich nach Bayreuth, Bayern
 Grünbachweiher, zwei Teiche am Grünbach (Haidenaab) noch vor Grünbach (Gemeinde Trabitz), Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Grünbach ist ein Familiennamensbestandteil:
 Maximilian von Seinsheim-Grünbach (1811–1885), deutscher Politiker (Zentrum), erblicher Reichsrat, MdR

Siehe auch:
 Grunbach
 Grünsbach
 Grünenbach
 Grüner Bach
 Grüner Graben
 Grüngräbchen